Зво́нкий альвеоля́рный сибиля́нт — один из согласных звуков. Обозначение в МФА меняется в зависимости от того, является этот звук переднеязычным или фрикативным не сибилянтом.
 Символ для альвеолярного сибилянта в МФА — z, в X-SAMPA — z. Символ МФА [z] обычно не используется для зубных и постальвеолярных звуков без диакритиков [z̪] и [z̠] соответственно.
 Символы для альвеолярного не сибилянта в МФА разнообразны. Это может быть [ð̠] или [ɹ̝], если использовать альвеолярные диакритики из расширенного МФА.

Примеры

Ссылки 

 Официальная страница МФА
 Таблица символов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрикативные согласные
Альвеолярные согласные
Сибилянты